The Suit Case Mystery – film del 1910 diretto da Charles M. Seay
 The Suit Case Mystery – film del 1911 prodotto dalla Nestor Film Company